Pósa, keresztnév
Pósa (Poša), település Szlovákiában a Varannói járásban
Pósa boszniai püspök 1239–1272 között